Első thorni béke, 1411. február 1.
 Második thorni béke, 1466. október 9.